Темкин (Темкина) — русская и еврейская фамилия.

 Темкин, Авраамий — архимандрит Желтоводского Макариева монастыря (1701—1702).
 Темкин, Андрей Иванович (1911—1981) — советский партийный и государственный деятель.
 Темкин, Овсей (Овсей Самуилович; 1902—2002) — американский медик, историк медицины, член Американской национальной академии наук.
 Бек, Аарон Темкин (1921—2021) — американский психотерапевт, основатель когнитивно-бихевиористской психотерапии.

 Темкина, Анна Адриановна (род. 1960) — российский социолог, доктор философии в области социологических наук.

Также 
 Темкины-Ростовские — княжеский род, ветвь князей Ростовских.

Примечания